Pojem výtah je užíván ve více významech:

 výtah – dopravní stroj, známý také jako zdviž
 výtah – výpis z listinných dokumentů
 výtah z uměleckého díla – synopse
 výtah – abstrakt, anotace, resumé, rešerše
 klavírní výtah – hudební klavírní skladba, která vznikla úpravou (často zjednodušením) větších symfonických či komorních děl pro jednoho či dva klavíristy 
 lyžařský vlek, který je však svou povahou příbuzný spíše pozemní lanovce
 výtah – výstup hašovací funkce používaný v kryptografii (též otisk, miniatura, fingerprint, hash) – viz SHA, MD5
 orbitální výtah, též vesmírný výtah
 Nouzový výtah – šestý díl knižního cyklu Řada nešťastných příhod

Externí odkazy